Peltoniemi est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1963), athlète finlandais de saut à la perche
 (né en 1950), écrivain et journaliste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois